Boncourt ist der Name mehrerer Gemeinden:
 Boncourt JU im Kanton Jura, Schweiz

Frankreich:
 Boncourt (Aisne) im Département Aisne
 Boncourt (Eure) im Département Eure
 Boncourt (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Boncourt (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Boncourt-le-Bois im Département Côte-d'Or
 Boncourt-sur-Meuse im Département Meuse